dryf (hydrobiologia) – termin hydrobiologiczny, zwierzęta unoszone w wodzie
 dryf (żegluga) – znoszenie jednostki pływającej z kursu pod wpływem wiatru
 dryf kontynentów
 dryf genetyczny